Niemcy:
 Enzen – dzielnica Zülpich
 Enzen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Szwajcaria:
 Enzen – miejscowość